Puchar Króla Tajlandii 1971 – czwarta edycja Pucharu Króla Tajlandii, która odbyła się w dniach od 8 listopada do 16 listopada 1971 w Bangkoku. W finale zwyciężyła reprezentacja Korei Południowej, zdobywając mistrzowski tytuł po raz trzeci z rzędu.

Uczestnicy

Faza Grupowa

Grupa A 

 Reprezentacje rozstawione w grupie A otrzymały automatyczny awans do fazy pucharowej.

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał 

MISTRZ SEZONU 1971:

Korea Południowa
TRZECI TYTUŁ

Bibliografia 
 King's Cup 1971 (Bangkok, Thailand), rsssf.com, [dostęp: 15 stycznia 2017].

 
1971 w piłce nożnej
Sport w Bangkoku
Tajlandia w XX wieku
1971 w Azji